Le tourillon peut faire référence au
Tourillon (mécanique), organe mécanique utilisé pour guider un mouvement de rotation ;
Tourillon (assemblage), aussi appelée cheville, système d'assemblage ;
Tourillon (organologie), pièces mécaniques servant à la liaison pivot des clefs d'un instrument de musique de la famille des bois.